Casile ist der Familienname folgender Personen:
 Demetrio Casile (* ?), italienischer Filmschaffender
 Geneviève Casile (* 1937), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kasile